Трофим Бори́сов:
 Борисов, Трофим Михайлович (1882—1941) — русский советский прозаик, писал о природе Дальнего Востока.
 Борисов, Трофим Кузьмич (1891—1943) — советский политический деятель, один из основоположников удмуртской государственности.